Arina Averina – ginnasta russa
 Dina Averina – ginnasta russa
 Tat'jana Averina – pattinatrice di velocità su ghiaccio sovietica naturalizzata russa